María Gabriela Díaz, née le  à Alta Gracia, est une coureuse cycliste argentine, spécialiste du bicycle motocross (BMX). En 2001, 2002 et 2004, elle devient championne du monde de BMX.

Biographie

Palmarès en BMX

Jeux olympiques 
Pékin 2008
 Cinquième place du BMX
Rio de Janeiro 2016
 Participation à la demi-finale du BMX

Championnats du monde 
Melbourne 1998
  Médaillée d'argent du BMX juniors
Vallet 1999
  Championne du monde de BMX juniors
Cordoba 2000
  Médaillée de bronze du BMX
Louisville 2001
  Championne du monde de BMX
Paulinia 2002
  Championne du monde de BMX
Valkenswaard  2004
  Championne du monde de BMX
Sao Paulo 2006
  Médaillée d'argent du BMX

Coupe du monde 
2007 : 
2008 : 
2009 : 
2010 : 
2011 : 
2012 : 
2013 : 
2014 : 
2015 : 
2016 : 
2017 : 
2018 :

Championnats panaméricains 
Bello 2011
  Médaillée d'argent en BMX
Santa Cruz de la Sierra 2012
  Médaillée d'or en BMX
Santiago del Estero 2013
  Médaillée de bronze en BMX
Lima 2014
  Médaillée d'argent en BMX
Santiago du Chili 2015
  Médaillée de bronze en BMX
Santiago del Estero 2016
  Médaillée d'argent en BMX
Santiago del Estero 2017
  Médaillée d'or en BMX

Jeux sud-américains 
Buenos Aires 2006
  Médaillée d'or du BMX en 20 pouces
  Médaillée d'or du BMX en 24 pouces

Autres 
2007
  de Roc d'Azur - Fréjus (cdm)
2009
  de Pietermaritzburg
2011
  de Pietermaritzburg

Références

Liens externes

Coureuse cycliste argentine
Coureuse de BMX
Naissance en janvier 1981
Naissance à Córdoba (Argentine)
Coureuse cycliste aux Jeux olympiques d'été de 2008
Coureuse cycliste aux Jeux olympiques d'été de 2016
Championne du monde de BMX
Championne panaméricaine de BMX